Балти:

 Балти — народность в Северной Индии и Пакистане.
 Балти — один из тибетских языков.
 Балти, Бьянка (род. 1984) — итальянская модель.